Süßmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Süßmeier (1825–1885), deutscher Kirchen- und Historienmaler
 Richard Süßmeier (1930–2020), bayerischer Hotelier, Gastronom und Wiesnwirt